Hemipholis är ett släkte av ormstjärnor. Hemipholis ingår i familjen bandormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bandormstjärnor
Hemipholis